Ma, a jelen nap
 MA, egyetemi végzettségi szint (Master of Arts)
 MA, Massachusetts állam rövidítése
 MA, a Malév IATA-kódja
 Ma, japán kana
 Ma, folyóirat
 Ma, vietnámi folyó
 .ma Marokkó internetes legfelső szintű tartománykódja